Тиквеш или Тиквешия ( или Тиквешија) — низменность и этно-географическая область, расположенная в центральной части географической области Македония или в южной части Северной Македонии. Крупнейшими населёнными пунктами, расположенными на территории данной области, являются Кавадарци и Неготино, по большей части населён македонцами. Область получила известность благодаря производимому в ней производству вина и йогуртов.

Географическое положение 
Тиквеш расположен к западу от реки Вардар, на её территории расположены три геоморфологических объекта: Тиквешская котловина, северная часть, образующая плоскогорья Витачево и долина реки Раечка. На востоке Тиквеш граничит с Повардарьем, на юге — с Мариёво, на западе — с Пелагонией, на севере — с регионом Велеш.

География Северной Македонии